Adolfo Federico I (15 de diciembre de 1588-27 de febrero de 1658) fue el duque reinante de Mecklemburgo-Schwerin desde la muerte de su padre en 1592 hasta 1628 y de nuevo desde 1631 hasta 1658. Entre 1634 y 1648 Adolfo Federico también gobernó el Obispado Principesco de Schwerin como su administrador.

Primeros años 
Era un hijo del duque Juan VII de Mecklemburgo-Schwerin y Sofía, hija a su vez del duque Adolfo de Holstein-Gottorp y de su esposa Cristina de Hesse.

En un principio Adolfo Federico y su hermano Juan Alberto II reinaron bajo la tutela del duque Ulrico III de Mecklemburgo-Güstrow y de Carlos I de Mecklemburgo (tíos de su padre). Los dos hermanos Adolfo Federico y Juan Alberto tomaron la gobernanza de Mecklemburgo-Schwerin a partir del 16 de abril de 1608, y después de la muerte de Carlos el 22 de julio de 1610 también gobernaron en Mecklemburgo-Güstrow.

División de Mecklemburgo y Guerra de los Treinta Años 
En 1621 el ducado de Mecklemburgo fue formalmente dividido entre los dos hermanos, gobernando Adolfo Federico sobre Mecklemburgo-Schwerin y Juan Alberto en Mecklemburgo-Güstrow. Durante la Guerra de los Treinta Años, Albrecht von Wallenstein derrocó a ambos duques después de que secretamente se alinearan con el rey Cristián IV de Dinamarca contra el emperador del Sacro Imperio Fernando II. Wallenstein gobernó los ducados desde 1627 hasta 1631, cuando los duques fueron restaurados por los suecos bajo el rey Gustavo Adolfo. En 1634 Adolfo Federico sucedió a Ulrico de Dinamarca como último administrador del principado-obispado de Schwerin antes de su secularización.

Matrimonio e hijos 

Adolfo Federico I fue padre de 19 hijos en total.

Contrajo matrimonio por primera vez el 4 de septiembre de 1622 con Ana María de Frisia Oriental, hija del Conde Enno III de Frisia Oriental y Ana de Schleswig-Holstein-Gottorp. Tuvieron los siguientes hijos:

 Cristián Luis I (Schwerin, 11 de diciembre de 1623-Den Haag, 21 de junio de 1692), Duque de Mecklemburgo-Schwerin.
 Sofía Inés (Schwerin, 11 de enero de 1625-Rühn, 26 de diciembre de 1694), Abadesa de Rühn (1654).
 Carlos de Mecklemburgo-Schwerin (Schwerin, 8 de marzo de 1626-Mirow, 20 de agosto de 1670), Duque de Mecklemburgo-Mirow.
 Ana María (Schwerin, 1 de julio de 1627-Halle a.d. Saale, 11 de septiembre de 1669), desposó en 1647 al Duque Augusto de Sajonia-Weissenfels.
 Juan Jorge (Lichtenburg, 5 de mayo de 1629-Mirow, 9 de julio de 1675), Duque de Mecklemburgo-Mirow.
 Eduviges (Lübeck, 11 de agosto de 1630-Lübz, 17 de mayo de 1631).
 Gustavo Rodolfo (Schwerin, 26 de febrero de 1632-Tempzin, 14 de mayo de 1670).
 Juliana (Schwerin, 8 de noviembre de 1633-ibíd., 3 de febrero de 1634).

Adolfo Federico contrajo segundas nupcias en 1635 con María Catalina (1616-1665), hija del Duque Julio Ernesto de Brunswick-Dannenberg y María de Frisia Oriental (1582-1616). Tuvieron los siguientes hijos:

 Juliana Sibila (Schwerin, 16 de febrero de 1636-Rühn, 2 de octubre de 1701), Abadesa de Rühn (9 de marzo de 1695).
Federico de Mecklemburgo-Grabow (Schwerin, 13 de febrero de 1638-Grabow, 28 de abril de 1688), Duque de Mecklemburgo-Grabow.
 Cristina (Schwerin, 8 de agosto de 1639-Gandersheim, 30 de junio de 1693), Abadesa de Gandersheim (1681).
 Bernardo Segismundo (Schwerin, 21 de enero de 1641-ibíd., 15 de noviembre de 1641).
 Augusta (Schwerin, 24 de septiembre de 1643-ibíd., 5 de mayo de 1644).
 María Isabel (Schwerin, 24 de marzo de 1646-Gandersheim, 27 de abril de 1713), Abadesa de Rühn (1705), Abadesa de Gandersheim (1712).
 Ana Sofía (Schwerin, 24 de noviembre de 1647-Juliusburg, 13 de agosto de 1723), desposó en 1677 al Duque Julio Segismundo de Wurtemberg-Juliusburg.
 Adolfo Ernesto (Schwerin, 22 de noviembre de 1650-ibíd., 13 de enero de 1651).
 Felipe Luis (Schwerin, 30 de mayo de 1652-ibíd., 20 de octubre de 1655).
 Enrique Guillermo (Schwerin, 6 de junio de 1653-ibíd., 2 de diciembre de 1653).
 Adolfo Federico II (póstumamente Grabow, 19 de octubre de 1658-12 de mayo de 1708), Duque de Mecklemburgo-Strelitz.

Ancestros

Referencias 
 Ludwig Fromm: Adolf Friedrich I., Herzog von Mecklenburg-Strelitz. En: Allgemeine Deutsche Biographie. Vol. 1. Duncker & Humblot, Leipzig 1875, p. 120.

Obispos luteranos de Alemania
Duques de Mecklemburgo-Schwerin del siglo XVI
Duques de Mecklemburgo-Schwerin del siglo XVII
Duques de Mecklemburgo-Güstrow del siglo XVII
Nacidos en Schwerin